US National Championships 1889 var den niende udgave af US National Championships i tennis (nu US Open), og herreturneringerne blev afholdt i Newport Casino Lawn Tennis Club i Newport, USA i perioden 27. august - 3. september 1889, mens damerne spillede i Wissahicken Club i Philadelphia, Pennsylvania i perioden 11. - 15. juni 1889.

Herresingleturneringen blev vundet af Henry Slocum Jr., som i udfordringsrunden besejrede Quincy Shaw Jr. med 6-3, 6-1, 4-6, 6-2. I herredoublefinalen vandt Henry Slocum Jr. og Howard Taylor over Valentine Hall og Oliver Campball med 6-1, 6-3, 6-2.

Damesingletitlen blev vundet af Bertha Townsend, som i udfordringsrunden besejrede Lida Voorhees med 7-5, 6-2. For første gang i turneringens historie blev der officielt også afviklet en damedoublerække, som blev vundet af Margarette Ballard og Bertha Townsend, som finalen vandt over Marion Wright og Laura Knight med 6-0, 6-2.

Resultater

Herresingle 

Herresingleturneringen havde deltagelse af 33 spillere. Mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden i en kamp mellem den forsvarende mester og den bedste af udfordrerne til titlen i skikkelse af vinderen af all comers-turneringen.

Udfordringsrunden 

I udfordringsrunden vandt den forsvarende mester, Henry Slocum Jr., mesterskabet efter sejr over vinderen af all comers-turneringen, Quincy Shaw Jr..

All comers-turneringen 

I all comers-turneringen spillede 32 spillere om én plads i udfordringsrunden. Sejren gik til Quincy Shaw Jr., som besejrede Oliver Campbell i finalen med 1-6, 6-4, 6-3, 6-4.

Herredouble 

I udfordringsrunden vandt Henry Slocum Jr. og Howard Taylor over de forsvarende mestre, Valentine Hall og Oliver Campbell med 6-1, 6-3, 6-2.

Damesingle 
Damesingleturneringen havde deltagelse af ni spillere. Mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden i en kamp mellem den forsvarende mester og den bedste af udfordrerne til titlen i skikkelse af vinderen af all comers-turneringen.

Udfordringsrunden

All comers-turneringen

Damedouble

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - US Open 1889 
 Scoreshelf - US Open 1889 
 TennisForum.com - 1889 results 

Tennis i 1889
1889